Ясеновац ():
 Ясеновац — община в Сисацко-Мославинской жупании Хорватии.
 Ясеновац — система лагерей смерти на территории Независимого государства Хорватия.
 Ясеновац — монастырь Сербской православной церкви в Западной Славонии на территории современной Хорватии.